Форт-Т — це український травматичний патрон виробництва Казенного науково-виробничого об'єднання «ФОРТ» МВС України.

Патрони «Форт-Т» кал.9 мм Н. А. виготовлені з екологічно чистих матеріалів, сертифікованих в Україні,
і призначені для застосування в цілях самооборони. Патрон оснащений гумовою кулею травматичної дії.

Характеристики